Привабливість:

 Інвестиційна привабливість
 Фізична привабливість

Посилання